Timaeus van Locri, een pythagorisch filosoof (5e eeuw v.Chr.);
Timaeus (Plato), naar deze vernoemde dialoog van Plato;
Timaeus van Tauromenium, een geschiedschrijver (2de helft 4e eeuw v.Chr.);
Timaeus Sophistus, schreef een Lexicon van Platonische woorden;
Timaeus (krater), maankrater vernoemd naar de filosoof;